Le Qatar Classic masculin 2005 est l'édition masculine 2005 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 22 au . James Willstrop remporte le titre en battant David Palmer en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic féminin 2005

Liens externes 

Masculin 2005
PSA World Series 2005
Sport au Qatar en 2005
Sport en novembre 2005